Yachting est une histoire de bande dessinée de Serge Gennaux, publiée pour la première fois en 1960 dans le  du journal Spirou, sous forme de mini-récit (numéroté huitième mini-récit).

Synopsis

Publications

Liens externes 

Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1960
Histoire publiée en mini-récit